Василик — украинская фамилия.

 Известные носители
 Василик, Владимир Владимирович (род. 1970) — российский историк-византинист, профессор СПбГУ,
 Василик, Михаил Алексеевич (1935—2005) — советский и российский философ, политолог.
 Василик, Остап Дмитриевич (1938—2004) — советский и украинский экономист.

 Другой вариант
 Васылык, Татьяна Антоновна (1919 — ?) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Василики
 Василиск (значения)